SLC7A14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 771 амінокислот, а молекулярна маса — 84 052.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт амінокислот, поліморфізм. 
Локалізований у мембрані, лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки